Laurenz von Sal ist der Name folgender Personen:

* Laurenz von Sal (Schultheiss) (vor 1385–1405), Schultheiss von Winterthur und Vermittler in den Appenzellerkriegen
 Laurenz von Sal (Schultheiss, gestorben 1468/1469) († 1468/1469), Schultheiss von Winterthur